Франц Мюллер:
 Мюллер, Франц Карл (1860—1913) — немецкий невропатолог и бальнеотерапевт.
 Мюллер, Франц Герман (1828—1914) — немецкий врач и селекционер роз.
 Мюллер, Франц Йозеф (1740/1742—1825) — австрийский естествоиспытатель, открыватель химического элемента теллура.
 Мюллер, Франц (1835—1900) — чешский геодезист, ректор Чешского технического университета.